

Geografia 
 Pai, frazione del comune italiano di Torri del Benaco, in Veneto
 Pai, distretto della Thailandia del Nord
 Pai, località turistica nel distretto di Pai
 Pai, fiume di Thailandia e Birmania

Sigle 
 Partito Anti Islamizzazione (partito politico italiano)
 Plasminogen activator inhibitor
 Parti Africain de l'Indépendance – Partito Africano d'Indipendenza, partito politico senegalese
 Polizia dell'Africa Italiana
 Partito Animalista Italiano 
 Parti des paysans, artisans et indépendants – Unione Democratica di Centro, partito politico svizzero
 Piano di assetto idrogeologico
 Pianificazione Assistenza Infermieristica
 Piano assistenziale individualizzato

Chimica 
Poliammidiimmide, un polimero
Acido p-amminoippurico, composto usato in medicina per alcuni test di nefrologia

Codici 
 PAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pailin (Cambogia)
 PAI – codice vettore ICAO di Paradise Airways
 pai – codice ISO 639-3 della lingua pe

Altro 
 Pai – marchio della San Carlo spa